Поно́рница () — посёлок городского типа в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины, административный центр Понорницкой поселковой общины. До 17 июля 2020 года был на территории ныне упразднённого Коропского района.

Географическое положение 
Находится на берегу реки Богачка (притока Убеди), в 30 км от районного центра Короп.

История 
Первое упоминание относится к 1654 году. Во 2-й половине XVII—XVIII веков Понорница — сотенный городок Черниговского полка. Казаки Понорнице во главе с сотником Зинько участвовали в Северной войне 1700—1721 годов. В 1866 году — 368 дворов, 3056 жителей.

В 1898 году Понорница являлась местечком Кролевецкого уезда Черниговской губернии Российской империи, в котором насчитывалось 4165 жителей.

После начала Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. селение было оккупировано немецкими войсками.

В январе 1989 года численность населения составляла 3332 человек.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 2309 человек.

Экономика 
В Понорнице производят гончарные изделия. Аграрное отделение Понорницкого сельсовета специализируется на культивации зерновых и технических культур. Главный вид животноводства — мясо-молочное скотоводство. Промышленности: пищевая и строительных материалов.

Транспорт 
Посёлок расположен на дороге Т-2519 и в 7 км от Р-12 (Чернигов-Новгород-Северский).

Примечания

Ссылки 
  (укр. яз.)
 КВКФ, 2007 г.
 История городов и сёл Черниговской области, 1983 г.

Литература 
 Гордієнко Д. Походження топоніма «Понорниця» // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 356—359. Слов'янська філологія. Чернівці: Рута, 2007. С. 261—266.

Населённые пункты Коропского района
Посёлки городского типа Черниговской области